

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Gorzyca – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin 
 Gorzyca – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz 
 Gorzyca – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo
 Gorzyca – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo

Zobacz też 
 Górzyca